Sosanopsis är ett släkte av ringmaskar. Sosanopsis ingår i familjen Ampharetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Sosanopsis